Matrone (lateinisch matrona) steht für:

 Bezeichnung für verschiedene Frauentypen, abgeleitet von Matrona, der Ehefrau eines römischen Bürgers
 Matronen, von Galliern, Römern und Germanen als Matronae verehrte Muttergottheiten

Matrone ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Matrone (* 1990), finnischer Fußballspieler 
 Daniel Matrone (1948–2021), französischer Pianist, Organist und Komponist 
 Francesco Matrone (* 1947), italienischer Mafioso, Oberhaupt des Camorra-Clans Loreto-Matrone
 Marco Matrone (* 1987), finnischer Fußballspieler 
 Marissa Matrone (* ≈1970), US-amerikanische Schauspielerin 
 Maurizio Matrone (* 1966), italienischer Polizist, Schriftsteller und Drehbuchautor 

Siehe auch:

 Matrona (Begriffsklärung)